Аргиопа (мать Керкиона) ( от  и ) — персонаж древнегреческой мифологии. Нимфа, мать Керкиона от Бранха или от Посейдона. Судя по имени была нимфой источника или ручейка, возможно дочь речного бога , соответственно внучка Понта и Талассы. Павсаний описывает Аргиопу, дочь Кифисоса, как нимфу, жившую на Парнасе, на которой отказался жениться Филаммон. Тогда, по словам Павсания, беременная Аргиопа отправилась в Одрисское царство.

Примечания 

Нимфы
Мифы Аттики